Rodt (België)
Rødt (politieke partij in Noorwegen)